Neogen se poate referi la:

 Neogen, perioadă ăgeologică.
 Neogen, companie online din România, înființată în anul 2000.